Hizbollah  med betydelsen Guds parti förekommer i flera länder. Bland annat:

 Hizbollah – en shiamuslimsk organisation i Libanon
 Hizbollah (Turkiet) – en kurdisk sunnimuslimsk organisation i Turkiet
 Irakisk Hizbollah – ett Shiamuslimsk politiskt parti i Irak som ingår i Förenade Irakiska Alliansen
 Kata'ib Hizbollah – en rörelse i Irak som ingår i Förenade Irakiska Alliansen
 Kurdisk Revolutionär Hizbollah – en kurd-irakisk islamistorganisation som var verksam mellan 1983 och 2002
 Hizbollah (Iran) – ett politiskt och andligt fenomen i Iran
 Ansar-e-Hezbollah är en islamistisk organisation i Iran
 Hizbullah (Mauritius) – en organisation på Mauritius

Islamiska termer